Стерджен (; []) — англійське прізвище та топонім.

Прізвище 
 Нікола Стерджен, Нікола Фергюсон Стерджен (; нар. 19.07.1970}}, Ірвін) — шотландський політик, лідер Шотландської національної партії і перший міністр Шотландії (перша жінка на цій посаді) з листопада 2014 року.
Теодор Стерджен (1918—1985) — американський письменник-фантаст.
 Вільям Стерджен (1783—1850) — британський фізик, електротехнік і винахідник, створив перші електромагніти.

Топонім

Стерджен — місто, штат Міссурі
 Стерджен — переписна місцевість, штат Пенсільванія

 Стерджен (Тауншип, Міннесота)
  — невключена територія в штаті Міннесота, США.
 Стерджен-Бей (Вісконсин) — місто, окружний центр округу  Дор, штат Вісконсин, США.
 Стерджен-Лейк
Стерджен-Лейк (місто, Міннесота)
 Стерджен-Лейк (Тауншип, Міннесота)

Інше 
 Стерджен (тип атомних підводних човнів США) — 37 багатоцільових атомних підводних човнів ВМС США, і ще окремо два експериментальні на базі типу.